Duer bezeichnet folgende Personen:

Duer steht außerdem für:

 Chicago Coach & Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Duer